Појам "Солана" може се односити на:

 Солана - погон за индустријско добијање соли

Топоними:
 Солана - насеље у Италији, у округу Падова
 Л.П. Солана - насеље у Италији, у округу Падова
 Килóметро 2 а ла Солана - насеље у Мексику, савезна држава Керетаро
 Сецциóн Нороесте де ла Солана - насеље у Мексику, савезна држава Керетаро
 Ла Солана - насеље у Мексику, савезна држава Керетаро
 Зона Ориенте ла Солана - насеље у Мексику, савезна држава Керетаро
 Сецциóн Суресте де ла Солана - насеље у Мексику, савезна држава Керетаро
 Ла Солана, Ла Хуерта - насеље у Мексику, савезна држава Гереро
 Солана - насеље у Италији, у округу Падова
 Солана Беацх - град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Солана - насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида

Особе 
 Хавијер Солана - шпански политичар